Daniel Hilpert ist der Name folgender Personen:
* Daniel Hilpert (Rechtsanwalt) (1837–1923), deutscher Rechtsanwalt
 Daniel Hilpert (Eishockeyspieler) (* 1981), deutscher Eishockeyspieler